Szeremlei Sámuel (1695–1778) városi főbíró, fordító, versszerző
 Szeremlei Sámuel (1837–1924) református lelkész, történész, utazó